

Cinema 
 Il Duca (The Duke) – film del 1999 diretto da Philip Spink
 Il ritratto del duca (The Duke) – film del 2020 diretto da Roger Michell

Musica 
 The Duke – album degli Jorn del 2006
 The Duke – album di Joe Jackson del 2012